L'équipe du Viêt Nam de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs vietnamiens de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération du Viêt Nam de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Asie des Nations

Effectif actuel 
Roberto YANEZ - US Chateaugiron

Malo QUIMPERLET - US Crème

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants 
Roberto YANEZ - US Chateaugiron

Notes et références

Liens externes 

Viêt Nam
Basket-ball au Viêt Nam
basket-ball